Chuck Wagon (Slagharen), een draaimolen in het pretpark Slagharen. 
Chuckwagon, een wagen die van oudsher werd gebruikt om voedsel op de prepareren.